La ligne de partage des eaux désigne une limite géographique qui divise un territoire en un ou plusieurs bassins versants.
Le Partage des Eaux est un lieu-dit de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue (France).
Le Partage des eaux (Los pasos perdidos) est un roman de l'écrivain cubain Alejo Carpentier.
Partage des eaux est un album d'Anne Sylvestre paru chez EPM en 2003.

Voir aussi